Onuphionella claytonensis är en ringmaskart som beskrevs av Signor och McMenamin 1988. Onuphionella claytonensis ingår i släktet Onuphionella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
claytonensis